E65 peut faire référence à :

Médecine 
 Adiposité localisée, d'après la Classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 Nokia E65, un smartphone du constructeur finlandais Nokia.

Transports 
 BMW Série 7 (E65/E66), quatrième génération de la BMW série 7 ;
 Route européenne 65, une route traversant la Suède, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, le Montenegro, le Kosovo, la Macédoine et la Grèce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres